Tyrrell 004 — спортивный автомобиль, разработанный конструктором Дереком Гарднером и выступавший в Формуле-1 в сезоне  года.

История

Результаты выступлений в гонках

Ссылки

Примечания 

Шасси Tyrrell Формулы-1